

Persone 
 Go Hayama – calciatore giapponese
 Hiro Hayama – attore ed ex modello giapponese
 Ikumi Hayama – doppiatrice giapponese
 Peggy Hayama – cantante giapponese
 Takumi Hayama – ex calciatore giapponese
 Yoshiki Hayama – scrittore giapponese

Altro 
 Hayama –  cittadina giapponese della prefettura di Kanagawa